Gambrill ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Gambrill (1935–2011), britischer Radsportler
 Stephen Warfield Gambrill (1873–1938), US-amerikanischer Politiker

Gambrill bezeichnet als Ortsname:

 Gambrill (Iowa), Vereinigte Staaten